

Enologia
 Brunello di Montalcino – vino rosso

Geografia
 Brunello – comune italiano in provincia di Varese

Onomastica
 Brunello – diminutivo del nome proprio di persona italiano maschile Bruno

Letteratura 
 Brunello - personaggio del ciclo carolingio

Persone
 Marina Brunello – scacchista italiana
 Mario Brunello – violoncellista italiano
 Massimo Brunello – rugbista a 15 e allenatore di rugby italiano
 Roberta Brunello – scacchista italiana
 Sabino Brunello – scacchista italiano

Pagine correlate
 San Brunello
 Chiesa di San Brunello